Indian Hill Site ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Indian Hill Site (Kansas), ID-Nr. 74000835
 Indian Hill Site (Minnesota), ID-Nr. 73002334
 Indian Hill Site (South Carolina), ID-Nr. 74001827